La Supercopa de Italia 2017 fue la 30ª edición del torneo, que enfrentó al ganador de la Serie A 2016-17 y de la Copa Italia 2016-17, la Juventus, contra el subcampeón de la Copa Italia, la Lazio. El partido se disputó el 13 de agosto de 2017 en Roma.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los clubes

Ficha del partido

Véase también 
Serie A 2017-18
Copa Italia 2017-18
Serie B 2017-18

Referencias 

2017
Fútbol en Italia en 2017
Eventos deportivos celebrados en Roma